Poljak ist der Familienname folgender Personen

 Abram Poljak (1900–1963), russisch-deutscher Autor
 Maja Poljak (* 1983), kroatische Volleyballspielerin
 Miroslav Poljak (1944–2015), jugoslawischer Wasserballspieler
 Renato Poljak (* 1997), österreichischer Basketballspieler
 Roberto Poljak (1932–2019), argentinischer Immunologe und Biophysiker
 Željko Poljak (* 1959), jugoslawischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Poliak